Селище міського типу:
 Чапаєве — колишня назва смт Слобожанське (Харківська область, Кегичівський район)
Села:
 Чапаєве — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Чапаєве — Автономна Республіка Крим, Первомайський район

 Чапаєве — колишня назва села Нові Хоменки (Вінницька область, Шаргородський район)
 Чапаєве — колишня назва села Лісове (Київська область, Поліський район)
 Чапаєве — колишня назва села Тихе (Одеська область, Одеський район)
 Чапаєве — колишня назва села Воробіївка (Одеська область, Березівський район)
 Чапаєве — колишня назва села Степове (Полтавська область, Кобеляцький район)
 Чапаєве — колишня назва села Петрівка (Полтавська область, Чутівський район)
 Чапаєве — колишня назва села Вишневе (Харківська область, Красноградський район)